Rordorf ist der Familienname folgender Personen:
Alexander Rordorf (1820–1909), Schweizer Maler und Bilderstecher
Conrad Caspar Rordorf (1800–1847), Schweizer Kupferstecher und Maler

Siehe auch:
Rohrdorf
Röhrsdorf
Rohrsdorf